Halberstam ist der Familienname folgender Personen:
 Chaim Halberstam (1793–1876), chassidischer Rabbiner und Begründer der nach ihm genannten Halberstam-Dynastie
 David Halberstam (1934–2007), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Heini Halberstam (1926–2014), britischer Mathematiker
 Jack Halberstam (* 1961, ehemals Judith Halberstam), US-amerikanischer Anglist, Hochschullehrer
 Jekusiel Jehuda Halberstam (1905–1994), orthodoxer Rabbiner und Admor
 Myriam Halberstam (* 1962), amerikanische Kinderbuchautorin und Verlegerin
 Sophie Halberstam (1873–1938), österreichische Pädagogin und Schulgründerin